Явапай може да се отнася за:
 Явапай, етническа група в Северна Америка
 Явапай (език), език от групата хокан
 Явапай (окръг), окръг в Аризона, САЩ